Мусницкий — фамилия. Известные представители:

 Леонид Иосифович (Осипович) Мусницкий(01.10.1828-?) — российский переводчик и драматург, сын И. И. Мусницкого.
 Михаил Иосифович (Осипович) Мусницкий (19.04.1837— 10.03.1894) — российский картограф и статистик, сын И. И. Мусницкого.
 Никодим Мусницкий (1765—1805) — польский поэт и лингвист, иезуит, автор поэмы «Полтава» (1803).
 Осип Осипович (Иосиф Иосифович) Мусницкий( 24.07.1800—21.06.1866) — российский генерал, комендант Киева.

См. также